Hajdú Endre (1925–1982) magyar színész
 Hajdu Endre, a BMSK Zrt. korábbi vezérigazgatója